NComputing es una compañía de virtualización de escritorio que fabrica hardware y software para crear los escritorios virtuales que permiten a múltiples usuarios compartir simultáneamente una computadora. El acercamiento de la compañía es similar a los clientes ligeros pero promete un mejor desempeño en streaming de medios y audio y costos más bajos. La compañía soporta los sistemas operativos Windows y Linux. El nombre "NComputing" viene del término matemático "n" que representa un número indefinido, en este caso, de usuarios adicionales que comparten una sola computadora.

NComputing, que reside en Redwood City, CA es una compañía privada con oficinas en los Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Alemania, la India, Corea, Polonia, Rusia, y el Reino Unido; y tiene revendedores en todo el mundo.

Historia

Fundando a la compañía 
En 2003, Young Song, un anterior VP en eMachines, se reunió con el empresario alemán Klaus Maier (antes CEO de hydrapark), quien había pasado más de diez años desarrollando el software núcleo en el cual NComputing está basado. Ellos formaron a un equipo para desarrollar el hardware complementario en Rusia, mientras que el software fue escrito en Polonia. Stephen Dukkerquen, anterior presidente de eMachines, se unió a NComputing en enero de 2006 para encabezar la compañía.

Financiamiento 

En septiembre de 2006, Dukker introdujo NComputing a los capitalistas de riesgo y a los periodistas de tecnología en el DEMOfall 06. Por octubre de 2006, NComputing había obtenido $8 millones de Scale Venture Partners (antes conocido como BA Venture Partners). En enero de 2008, la compañía obtuvo $28 millones en una ronda de financiamiento serie B, encabezado por la firma de capital de riesgo Menlo Ventures de Silicon Valley con participación de Scale Venture Partners y South Korea’s Daehong Technew Corp.

Crecimiento actual 

La compañía tiene trato con 25.000 organizaciones educativas y de negocio en 100 países [9] incluyendo 5.000 distritos escolares en los Estados Unidos. NComputing ha enviado más de un millón unidades, incluyendo 180.000 puestos para proporcionar una estación computacional para cada estudiante de educación primaria en Macedonia del Norte. NComputing vende sus soluciones a través de revendedores de valor añadido en todo el mundo. En diciembre de 2008, la compañía tenía 150 empleados por todo el mundo.

Productos 

La combinación del hardware de NComputing (dispositivos de acceso) y del software de virtualización (vSpace) usa el exceso de la capacidad de computación de un computador personal para crear múltiples escritorios virtuales.

El software vSpace permite correr en un solo computador a múltiples cuentas de usuario simultáneamente. Los dispositivos de acceso conectan el teclado, el monitor, y el ratón de cada usuario con la PC compartida. Cada dispositivo de acceso de NComputing tiene puertos para un teclado, un monitor, y un ratón, pero no contiene una CPU o una memoria.

La compañía hasta 2012 ofrecía 5 líneas de productos, la Serie U (para VSpace), la Serie X (para VSpace), la Serie L (para VSpace), Serie M (para VSpace) y Serie N (para Citrix).

Actualmente solo ofrece (mayo de 2013) 3 líneas de productos, la Serie L (para VSpace), Serie M (para VSpace) y Serie N (para Citrix).

X-series 

los dispositivos de acceso de las X-series se conectan con una tarjeta PCI que está instalada en una PC compartida por medio de un cable CAT 5. Puesto que típicamente hay dos puertos PCI libres en una PC, la tecnología soporta hasta dos tarjetas PCI. La distancia máxima entre la PC y un dispositivo acceso es 10 metros o cerca de 30 pies. Dependiendo del producto específico, la X-serie viene en kits que incluyen una tarjeta PC y varios terminales de acceso.

En una prueba publicada en abril de 2009 por el Computer Aid International y conducida por tres universidades africanas, el X300 resultó ser la solución preferida al instalar laboratorios de computadores.

 X300 - Kit de 3 usuarios 
 X350 - Kit de 3 usuarios (versión actualizada del X300)
  - Kit de 5 usuarios

L-series 

A diferencia de la X-series, la L-series de NComputing no usan una tarjeta PCI. Los dispositivos de acceso de la L-serie conectan el teclado, el ratón y el monitor de cada usuario al PC compartido sobre cables de Ethernet estándar a través de un router o switch. Un servidor de nivel básico soporta a aproximadamente 30 usuarios. La L-series viene en kits que incluyen el software vSpace de NComputing y un dispositivo de acceso.

 L130
 L230 — incluye micrófono y puerto USB
 L300 — incluye micrófono, teclado y mouse USB y 2 puertos USB

Serie M 
M300

Serie N 
N400
N500
N500W

Software vSpace 

El software de virtualización vSpace de NComputing, incluido con el hardware, crea los escritorios virtuales en el PC compartido dividiendo los recursos de la computadora en sesiones independientes que dan a cada usuario su propia experiencia del PC. El software vSpace usa la pantalla y el protocolo de comunicaciones propietario ("UXP") para comunicarse entre la computadora compartida y las estaciones de los usuarios. El UXP sirve a un propósito similar que el RDP de Microsoft y el ICA de Citrix.

Referencias

Véase también 

 Userful
 Multiseat
 Tiempo compartido (informática)
 Cliente ligero
 Cliente híbrido

Enlaces externos 

 Sitio web de NComputing

Tiempo compartido